Regulariteit (vrijmetselarij)
 Regulariteit (Martinisme)